Neste artigo estão relacionados as 151 comunas, 3 arrondissements e 17 cantões que pertencem ao departamento francês de Vaucluse. O departamento de Vaucluse está localizado na Região Administrativa da França Provença-Alpes-Costa Azul.

Arrondissements
 Apt
 Avignon
 Carpentras

Cantões
 Apt
 Avignon-1
 Avignon-2
 Avignon-3
 Bollène
 Carpentras
 Cavaillon
 Cheval-Blanc
 L'Isle-sur-la-Sorgue
 Monteux
 Orange
 Pernes-les-Fontaines
 Pertuis
 Le Pontet
 Sorgues
 Vaison-la-Romaine
 Valréas

(CAA) Comunidade de aglomeração de Greater Avignon, criada em 2001.
(CAC) Comunidade de aglomeração de Ventoux Comtat Venaissin, criada em 2003.
(CAP) Comunidade de aglomeração de Pays d'Aix-en-Provence, criada em 2001.

Comunas

|}

Ver também
 Vaucluse

Vaucluse